Schatjes (televisieprogramma), een Nederlands televisieprogramma over het opvoeden van kinderen
Schatjes!, een Nederlandse film van Ruud van Hemert uit 1984 over een gezin met onhandelbare kinderen